Ріплі (округ, Індіана)
 Ріплі (округ, Міссурі)